Алистър „Али“ Мърдок Маккойст () е бивш шотландски футболист, нападател.

Роден е на 24 септември 1962 в гр. Белсхил, Северен Ланаркшър, Шотландия. От 10 януари 2007 г. е помощник-треньор в шотландския елитен клуб „Глазгоу Рейнджърс“, където като играч е прекарал 15 от 22-те си години в професионалния футбол. Маккойст има 61 мача и 19 гола за Националния отбор на Шотландия.

Успехи

Клубни 
 Рейнджърс
 Шампион на Шотландия – 9 пъти: 1986-87, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97
 Носител на Купа на Шотландия – 1 път: 1991-92
 Носител на Купа на Шотландската лига – 9 пъти: 1983-84, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1996-97
 Финалист в Купата на Шотландия – 3 пъти: 1988-1989, 1993-1994, 1997-1998
 Финалист в Купата на Шотландската лига – 1 път: 1989-1990

Индивидуални 
 Голмайстор на Европа – 1991-92, 1992-93
 Играч на годината, версия на футболистите на Шотландската асоциация на професионалните футболисти: 1992
 Играч на годината, версия Шотландска асоциация на футболните журналисти: 1992
 Почетен списък на играчите от националния отбор по футбол на Шотландия: включеен през 1996
 Залата на славата на шотландския футбол: включен през 2007
 Голмайстор Първа дивизия (3): 1986, 1992, 1993
 Голмайстор в Шампионска лига (2): 1988, 1997
 Голмайстор №1 в историята на „Рейнджърс“: 362 гола
 Голмайстор №1 на „Рейнджърс“ в Купа на шотландската лига: 54 гола
 Голмайстор №1 на „Рейнджърс“ в европейските клубни турнири: 21 голо
като треньор:

 Рейнджърс
 Победител във Втора дивизия: 2013-2014
 Победител във Трета дивизия: 2012-2013
 Финалист в Купа на Предизивикателстовото: 2013-2014

Статистика 

Шотландски футболисти
Футболисти на ФК Рейнджърс
Футболисти на ФК Съндърланд
Шотландски треньори по футбол
Родени в Белсхил